Niesamowity świat Gumballa () – amerykańsko-brytyjski serial animowany stworzony przez Bena Bocqueleta. Światowa premiera serialu odbyła się 2 maja 2011 roku na antenie Cartoon Network. Dzień po premierze w Wielkiej Brytanii – 3 maja 2011 roku – serial zadebiutował na amerykańskim Cartoon Network. W Polsce premiera serialu odbyła się 8 listopada 2011 roku na kanale Cartoon Network. Serial łączy różne techniki animacji. Kreskówka ma swój chiński odpowiednik o nazwie „Miracle Star”.

17 lutego 2021 r. Cartoon Network ujawnił, że film telewizyjny oparty na serialu jest w fazie rozwoju. 21 września 2021 r. ogłoszono, że nowy serial spin-off, będący kontynuacją zarówno serialu, jak i filmu, został zatwierdzony dla Cartoon Network i HBO Max.

Fabuła 
Serial opisuje przygody dwunastoletniego, psotnego, niebieskiego kota Gumballa, który mieszka w niewielkim miasteczku Elmore w Stanach Zjednoczonych, które zamieszkują niezwykłe postacie. Wraz z rodziną i szkolnymi przyjaciółmi przeżywa liczne przygody.

Wersja polska 
Wersja polska: Studio Genetix Film Factory
Reżyseria: Beata Kawka
Wystąpili:
 Miłosz Konkel – Gumball
 Stanisław Pieszak – Darwin
 Martyna Sommer – Anais
 Agnieszka Fajlhauer – Nicole Watterson
 Cezary Kwieciński -
 Richard Watterson,
 Doktor Pupol (odc. 21)
W pozostałych rolach:
 Zbigniew Suszyński -
 Tobias,
 Tina Rex,
 Pokrywka (odc. 3),
 Anton (odc. 5, 21, 36),
 Pstrąg (odc. 22),
 Głos z gry wideo (odc. 22)
 Lektor programu zapaśniczego (odc. 36)
 Mieczysław Morański -
 Banana Joe,
 Lawrence "Larry" Needlemeyer (odc. 1, 8, 14, 18, 21),
 Głos w centrum makijażu (odc. 1),
 Planeta 2 (odc. 4),
 Głosy w telewizji (odc. 5),
 Gary (odc. 5),
 Skrzynka na listy (odc. 16),
 Dżem w kanapce z masłem orzechowym (odc. 17),
 Pracownik kanałów (odc. 22),
 Jajogłowy 1 (odc. 24, 26),
 Czterolistna koniczyna (odc. 32),
 Kierowca tira (odc. 32)
 Kenneth (odc. 33),
 Gwiazda prowadząca teleturniej (odc. 35)
 Jarosław Boberek -
 Panna Simian,
 Rocky
 Andrzej Chudy
 Dyrektor Brown,
 Ściana (odc. 3)
 January Brunov -
 Pan Small,
 Planeta 1 (odc. 4)
 Spiker (odc. 11),
 Czterookie drzewo (odc. 16),
 Tobias (jedna kwestia w odc. 17)
 Elżbieta Jędrzejewska -
 Masami,
 Kobieta z filmu (odc. 1),
 Kasa samoobsługowa (odc. 5)
 Karen (odc. 11, 21),
 Siostra Penny (odc. 24),
 Komputer (odc. 25),
 Jamie (odc. 34)
 Anna Apostolakis -
 Kobieta-babeczka (odc. 1),
 Margaret Robinson (odc. 4),
 Kłódka od sejfu (odc. 8),
 Carmen (odc. 9, 17),
 Krewetka (odc. 22),
 Mózg Gumballa (odc. 24)
 Mariusz Czajka -
 Bezdomny (odc. 1),
 Pan Gaylord Robinson (odc. 4, 27, 29, 31),
 Odcisk palca (odc. 8, 16),
 Sanitariusz 1 (odc. 14),
 Babcia Jojo (odc. 16, 27),
 Szczur 1 (odc. 16),
 Donald (odc. 16),
 Telewizor (odc. 17),
 Kierownik (odc. 18),
 Jajogłowy 2 (odc. 26),
 Policjant (odc. 31),
 Listonosz (Gary) (odc. 33)
 Mikołaj Klimek – Głos z kasety (odc. 1)
 Mirosław Wieprzewski -
 Albert (odc. 2),
 Marvin Finklehimer (odc. 2, 16),
 Robotnik (odc. 3),
 Żółty starzec (odc. 4),
 Anton (odc. 6),
 Idaho (odc. 6, 9, 17),
 Pracownik-gazeta (odc. 10),
 Donald (odc. 11),
 Szczur 2 (odc. 16),
 Policjant (odc. 21)
 Joanna Pach -
 Króliczka (odc. 3),
 Molly (odc. 9, 17, 19),
 Recepcjonistka (odc. 10),
 Ślimak (odc. 16),
 Rachel (odc. 17)
 Sławomir Pacek -
 Ochroniarz (odc. 5),
 Słońce (odc. 5, 17),
 Charlie (odc. 10),
 Hector (odc. 17, 26),
 Ojciec Tobiasa (odc. 17),
 Głos z ośrodka (odc. 24),
 Notes (odc. 24),
 Ojciec Penny (odc. 25),
 Męski głos Anais (odc. 30)
 Janusz Wituch -
 Głosy w telewizji (odc. 5),
 Majtki (odc. 6),
 Pracownik-kostka (odc. 10),
 Marvin Finklehimer (odc. 11),
 Spiker (odc. 11),
 Alan (odc. 13),
 Sanitariusz 2 (odc. 14),
 Gra wideo (odc. 15),
 Wiewiórka (odc. 16),
 Facet na banknocie (odc. 16),
 Anton (odc. 17),
 Jedna z ryb (odc. 22)
 Ewa Kania -
 Głosy w telewizji (odc. 5),
 Mama Tobiasa (odc. 17),
 Mama Boberta (odc. 18)
 Jerzy Mazur
 Książki (odc. 24),
 Pracownik-gazeta (odc. 35)
 Grzegorz Pawlak
 Wojciech Słupiński

i inni
 Lektor: Andrzej Leszczyński

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Produkcje Cartoon Network
Seriale telewizyjne emitowane od 2011